Het seizoen 1966/67 van de Belgische Tweede Klasse ging van start op 4 september 1966 en eindigde op 7 mei 1967. De competitie werd gewonnen door SK Beveren-Waas.

Gedegradeerde teams
Dit team was gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Berchem Sport

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde Klasse:
 KRC Mechelen (kampioen in Derde Klasse A)
 SK Beveren-Waas (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 SK Beveren-Waas (kampioen)
 R. Olympic Club de Charleroi (vice kampioen)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 UR Namur 
 K. Willebroekse SV

Eindstand

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2